Machacamarca bezeichnet folgende geographischen Orte in Bolivien:

 Machacamarca (Aroma), Kleinstadt in der Provinz Aroma im Departamento La Paz
 Machacamarca (Camacho), Ortschaft in der Provinz Camacho im Departamento La Paz
 Machacamarca (Coripata), Ortschaft im Municipio Coripata im Departamento La Paz
 Machacamarca (Eucaliptus),  Ortschaft im Municipio Eucaliptus im Departamento Oruro
 Machacamarca (Sica Sica), Ortschaft im Municipio Sica Sica im Departamento Cochabamba
 Kanton Machacamarca, Kanton im Municipio Tacobamba im Departamento Potosí
 Machacamarca (Los Andes), Ortschaft in der Provinz Los Andes im Departamento La Paz
 Machacamarca (Uru-Uru), Landstadt am Uru-Uru-See im Departamento Oruro
 Municipio Machacamarca, Landkreis in der Provinz Pantaleón Dalence im Departamento Oruro
 Machacamarca (Pucarani), Streusiedlung im Municipio Pucarani im Departamento La Paz
 Machacamarca Baja, Streusiedlung im Municipio Cairoma im Departamento La Paz